Ilhas Molucas - um arquipélago da Insulíndia que faz parte da Indonésia
Molucas (província) - porção meridional do arquipélago das Molucas
Molucas do Norte - porção setentrional do arquipélago das Molucas

Desambiguações de topônimos